Il singolare del torneo di tennis Sylt Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jurij Ščukin che ha battuto in finale Jakub Herm-Zahlava 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Salvador Navarro (quarti di finale)
 Rene Nicklisch (primo turno)
 Ladislav Švarc (quarti di finale)

 Sébastien de Chaunac (semifinali)
 Olivier Malcor (primo turno)
 Ionuț Moldovan (semifinali)
 Eduardo Nicolás (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sylt Challenger 2000